Чемпионат России по баскетболу в дивизионе Б Суперлиги сезона 2009/2010 прошёл с 5 октября 2009 года по 23 мая 2010 года и стал десятым розыгрышем мужской баскетбольной Суперлиги Б.

В розыгрыше приняли участие 13 команд: 11 клубов, игравших в Суперлиге Б в предыдущем сезоне, а также «Спартак-Приморье» из Владивостока (вылетевший из Суперлиги А) и тамбовский «ТГУ-Баскет» (победивший в высшей лиге в предыдущем сезоне). В рамках чемпионата все команды сыграли друг с другом по 4 игры (по 2 игры дома и в гостях спаренными матчами).

Положение команд 

 «ТГУ-Баскет» из-за финансовых проблем снялся с соревнований за 12 матчей до конца чемпионата и был расформирован. Во всех оставшихся играх ему были засчитаны технические поражения со счётом 0:20.
 «Роснефть-КБТК» сезон 2010/11 провёл в первой лиге.

См. также 
 Чемпионат России по баскетболу 2009/2010
 Высшая лига 2009/2010

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 

Чемпионат России по баскетболу
2009 год в баскетболе
2010 год в баскетболе